

Топоніми

Алькен Оспанова — село у складі Жетисайського району Туркестанської області.

Алькен — громада, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Маєн-Кобленц.

Особи 
 Гюнтер д'Алькен — німецький журналіст, головний редактор центрального органу СС — газети «Чорний корпус»

Див. також 
 Алкен